A Seven jelentheti a következőket:

 Se7en, dél-koreai énekes
 Seven, Enrique Iglesias lemeze
 A Hetedik című film
 Seven, a brit énekes-dalszerző Lisa Stansfield 7. stúdióalbuma
 Seven, a Soft Machine angol rock együttes albuma
 Seven, a James angol alternatív rock együttes albuma